Frio, sensação associada a baixas temperaturas
Frío - uma canção
Frieza, pessoa na qual falta emoção e simpatia por algo
Capitão Frio

Localidades

Condado de Frio

Rio Frio

Desambiguação